Хорхе де Витери-и-Унго (; , , Генерал-капитанство Гватемала — , Леон (Никарагуа)) — центрально-американский церковный деятель, епископ Леона Никарагуанского (5.11.1849 — 25.07.1853), первый епископ епархии Сан-Сальвадора (27.01.1843 — 5.11.1849) (ныне Архиепархия Сан-Сальвадора). Государственный деятель, министр внутренних дел и юстиции Гватемалы (18 января 1849 — 6 ноября 1851).

Биография 
Сын богатого испанца. Образование получил в Гватемале в последние годы испанского владычества.

Был видной фигурой в Центральной Америке после распада Центральноамериканской конфедерации в 1840 году.

Выдающийся оратор и проповедник, одним из главных членов семейства Айсинена, советник президента Гватемалы, генерала Рафаэля Каррера, крёстный отец президента Сальвадора, лидера консерваторов Франсиско Малеспина.

Член Государственного совета Гватемалы с марта 1840 года.

В 1842 году посетил Ватикан, где Святой Престол учредил епархию Сан-Сальвадора путём её выделения из архиепархии Гватемалы.

В 1846 году после свержения и бегства Франсиско Малеспина в Гондурас под защиту президента этой страны Коронадо Чавеса Хорхе де Витери-и-Унго, утратил поддержку и был изгнан из Сальвадора президентом Эухенио Агиларом.

Умер в Леоне, по-видимому, в результате отравления. Останки епископа были перевезены в Сан-Франциско (Калифорния), а затем в начале двадцатого века возвращены в Главный собор Сальвадора.

Ссылки 
 Bishop Jorge de Viteri y Ungo
 Биография

Епископы Никарагуа
Министры внутренних дел Гватемалы
ораторы
Католические епископы Сальвадора